Сезон 2015/2016 — 85-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 116-й год со дня основания футбольного клуба. Впервые с сезона 2011/2012 каталонский клуб будет принимать участие в шести соревнованиях, выиграв требл в предыдущем сезоне.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является катарская авиакомпания Qatar Airways. На левом рукаве футболки с прошлого сезона стал изображаться логотип турецкой торговой марки Beko.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжная команда

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 52 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 33 000 000

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  52 000 000

Зима:  0

Всего:  52 000 000

Доходы 
Лето:  43 000 000

Зима:

Всего:  43 000 000

Прибыль 
Лето:  9 000 000

Зима:  9 000 000

Всего:  9 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары 
Здесь представлен список исполненных штрафных ударов «Барселоны» в этом сезоне.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 
Только по схеме 4-3-3

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

International Champions Cup

Кубок Гампера

Суперкубок Испании

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2015/2016
Барселона